Xenopol este un nume de familie românesc, care se poate referi la :

 Alexandru Dimitrie Xenopol (1847 - 1920), istoric, scriitor și academician român, frate al celui de-al doilea,
 Strada Alexandru Xenopol din Chișinău
 Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
 Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” Arad

 Nicolae Xenopol (1858 – 1917), politician și ministru român, frate al celui dintâi,

 Adela Xenopol (1861 – 1939), prozatoare și autoare dramatică română, sora celor doi de mai sus.

 
Împrumuturi lingvistice din greacă
Nume de familie românești